Ми́тинская у́лица — улица в Северо-Западном административном округе города Москвы на территории района Митино. Пролегает между Цариковым переулком и Пятницким шоссе.

Расположение 
Митинская улица находится целиком за пределами МКАД. Улица фактически является продолжением Новотушинского проезда (от Царикова переулка) и имеет общую с ним нумерацию домов, которая начинается от Царикова переулка.
Влево от улицы отходят Ангелов переулок, улица Барышиха, 3-й Митинский переулок.
Вправо отходят 1-й Митинский переулок, 2-й Митинский переулок, Цариков переулок.
Улицу пересекает Дубравная улица.

Происхождение названия 
Улица названа в 1995 году по деревне Митино.

Транспорт 
По улице проходят автобусы 400к, 451, 575, 614, 741, 959, 846, 1095, С3, С11.

Станции метро , .

Здания и сооружения 
Всего по улице числится 117 домов.

Зоны отдыха 
Митинская улица представляет собой сплошной озелененный бульвар. К участку слияния улицы с Новотушинским проездом прилегает Ландшафтный парк «Митино», одна из крупнейших природных территорий в районе.

На двух участках улицы обустроены новые прогулочные зоны. Бульвар «Память сильнее времени» располагается ближе к улице Барышиха. Территория представляет собой променад с зонами отдыха. Здесь также установлена мемориальная инсталляция, посвященная митинцам, с честью выполнившим свой воинский и служебный долг. Работы по благоустройству бульвара проходили в 2019 году в рамках программы «Мой район».

Неподалёку от станции метро «Митино» в том же году был обустроен парк у фестивальной площадки. Зона отдыха появилась в рамках фестиваля «Цветочный джем». Автор пространства –ландшафтный дизайнер Энди Стеджен. В дизайне парка переосмысливается архитектура сталинского ампира и планировка Москвы. Сама фестивальная площадка была открыта в конце 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 Викимапия — Митинская улица; ссылки на другие карты см. в карточке статьи.
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ: Митинская улица
 
 Митинская улица: учреждения и организации.
 Интересные места и события на карте
 Фото: Митинская улица, ТЦ.
 Фото: Митинская улица.